Het WTA-tennistoernooi van Karlsruhe (officieel Liqui Moly Open) van 2021 vond plaats van dinsdag 7 tot en met zondag 12 september 2021 in de Duitse stad Karlsruhe. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Tennisclub Rüppurr.

De Egyptische Mayar Sherif bereikte beide finales. Zij verloor die in het dubbel­spel, maar veroverde wel de enkel­spel­titel.

Enkelspel 
Titelhoudster Patricia Maria Țig was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Clara Burel strandde al in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd, Mayar Sherif uit Egypte, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Italiaanse Martina Trevisan in twee sets. Sherif wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Martina Trevisan.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Lara Arruabarrena en Renata Voráčová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Astra Sharma en Rosalie van der Hoek, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze won het toer­nooi. In de eind­strijd ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Katarzyna Piter en Mayar Sherif in de match-tiebreak. Het was zowel voor Bara (uit Roemenië) als voor Gorgodze (uit Georgië) de eerste WTA-titel.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Vivian Heisen (Duitsland) – zij bereik­ten de tweede ronde.

Rosalie van der Hoek was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Karlsruhe 2021
Karlsruhe